Wohlmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wohlmeyer (1850–1932), österreichischer Baumeister und Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter, Abgeordneter zum Nationalrat